Шинке́вич — білоруське прізвище.

Відомі носії 

 Шинкевич Віктор Геннадійович (* 1964) — український політик, бізнесмен. Заслужений будівельник України.
 Шинкевич Володимир Іванович — український художник-постановник Одеської кіностудії (у 1971—1990 рр.).
 Шинкевич Денис Анатолійович ( 14 листопада 1985) — сучасний український музикант, композитор і автор пісень.
 Шинкевич Іван Артемович (1937) — радянський профспілковий діяч
 Шинкевич Ілля Олександрович ( 1 вересня 1989, м. Мінськ, СРСР) — білоруський хокеїст, захисник.
 (Шинкевич) Киримал Мустафа Едіге (1911—1980) — кримськотатарський громадський діяч
 Шинкевич Олена Святославівна — професорка кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури, відзначена орденом «За заслуги» III ступеня.

Примітки